Польща вперше брала участь у Паралімпійських іграх у 1972.

Польські спортсмени мають в цілому 632 медалі. До ігор 2012 року Польща була дев'ятою за кількістю медалей за весь час.

Медалі

На літніх Паралімпійських іграх

На зимових Паралімпійських іграх

Див. також 

 Польща на Олімпійських іграх

Примітки 

Польща на Паралімпійських іграх
Країни на Паралімпійських іграх